Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Ota Fukárek che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Johan Landsberg 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Petr Pála /  David Škoch (semifinali)
 Karsten Braasch /  Johan Landsberg (finale)

 Rodolphe Cadart /  Dušan Vemić (quarti di finale)
 Noam Behr /  Ota Fukárek (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2003